Первомайского отделения совхоза «Пугачёвский» — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.

Входит в состав Пугачёвского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Переселение,
 ул. Садовая,
 ул. Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района